Гото — топоним и имя собственное:

Топоним 
 — японский топоним:

 Острова Гото — острова в Японии, в западной части Японского архипелага (регион Кюсю).
 Гото — город на островах Гото в префектуре Нагасаки, Япония.
 Гото-Нада — район Восточно-Китайского моря у островов Гото.

Персоналии

Европа 
 Гото, Генрих Густав (Hotho, 1802—1873) — немецкий историк искусства и эстетик гегелевской школы.
 Гото, Джон (Goto, род. 1949) — английский фотограф.

Япония 
 — японская фамилия:
 Гото, Аритомо (1888—1942) — вице-адмирал Японского императорского флота во время Второй мировой войны.
 Гото, Дзюро (1887—1984) — генерал-майор Императорской армии Японии в годы Японо-китайской войны и Второй мировой войны.
 Гото, Кадзусигэ (род. 1968) — учёный в области параллельных вычислений.
 Гото, Маки (род. 1985) — японская певица, актриса, бывшая участница гёрл-группы Morning Musume.
 Гото, Мидори (род. 1971) — японская и американская скрипачка.
 Гото, Мэйсэй (1932—1999) — японский писатель, представитель литературного «поколения интровертов».
 Гото, Саори (род. 1987) — японская сэйю.
 Гото Сёдзиро (1838—1897) — японский государственный и политический деятель.
 Гото Симпэй (1857—1929) — японский государственный и политический деятель.
 Гото, Тору (род. 1934) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Гото, Фумио (1884—1980) — японский политик и чиновник, непродолжительное время занимал пост премьер-министра Японии в 1936 году.
 Гото, Юкио (ум. 1976) — японский футболист.
 Гото, Юко (род. 1975) — японская сэйю.

См. также 
 
 goto